«BabyFirst» — детский американский телевизионный канал, ориентированный на детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет и их родителей. Принадлежит компании First Media.

Предполагается, что контент, показываемый на канале, призван развить необходимые жизненные навыки: умение распознавать цвета и считать; телепередачи также увеличивают словарный запас младенца.

Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе. Телеканал вещается в 33 странах на 13 языках.

История

Создание 
Телеканал был создан в 2004 году Гаем Оранимом и Шэроном Рехтером. Вещание стартовало 11 мая 2006-го на DirecTV, а позже, в июне 2006 года, на Dish Network EchoStar. Штаб-квартира базировалась — и продолжает в настоящее время — в Лос-Анджелесе, а основными инвесторами проекта стали Regency Enterprises, Kardan и Bellco Capital. «BabyFirst» стал первым круглосуточным телеканалом для малышей и их родителей, быстро набрав популярность.

В 2000-х в Федеральную торговую комиссию поступила жалоба от Commercial Free Childhood. В ней утверждалось, что реклама вещателя о «развитии мышления у детей» вводит в заблуждение. Тем не менее регулятор не применил никаких санкций к телеканалу.

В 2008-м канал транслировался на территории Китая и Кореи. В октябре Singapore Telecommunications запустила вещание в Сингапуре, а также Латинской Америке и Африке. В мае было подписано дестрибьюторское соглашение с . В 2009 году HBO Asia стала единственными и эксклюзивным вещателем канала в Азии.

В 2011 году было подписано соглашение о вещании BabyFirst в Великобритании через спутниковую сеть BSkyB, а в Мексике — через Sky Mexico и Cablevision. Французским дестрибьютором стала компания CanalSat. В конце 2011 года телеканал был доступен во всех странах Европы, Среднего Востока и Канаде.

В 2012 году совместно с Comcast была запущена двуязычная версия — «BabyFirst Americas» — на латыни и английском языке. С июня 2013-го доступен на YouTube.

Настоящее время 
В 2013-м бывший президент ABC Network Стивен Макферсон и бывший директор Disney Channel Рич Франк вошли в совет директоров компании-владельца телеканала, став инвесторами. В мае 2014 года  и BabyFirst выпустили совместное мобильное приложение.

Программы 
Около 90 % всех программ, показываемых BabyFirst, являются оригинальным контентом телеканала. Следующие из них транслируются по лицензиям: , , , Tec the Tractor, Ready Dress Go и Color Crew. Формат телеканала ограничен показами лишь коротких программ — длительностью от трёх до пяти минут.

Текущие 

 
 
 
 Tec the Tractor
 Ready Dress Go
 Color Crew
 123 гонка ()
 ABC Galaxy
 Альберт и Джуниор ()
 Baby D.I.Y.
 Baby U
 Bloop & Loop
 GooGoo
 GooGoo and GaaGaa
 Tillie Knock Knock
 VocabuLarry
 Малышка Мейз ()
 Приключения в большой коробке ()
 Чёрное и белое ()
 Медвежёнок Бонни ()
 Карусельные сны ()
 Цветная команда ()
 Симфония цвета ()
 Глиняный мир ()
 Фред и Фиона ()
 Гарри и Ларри: профессионалы спешат на помощь ()
 
 Прятки ()
 Коробка игрушек Джоуи ()
 Колыбельные ()
 Калейдоскоп ()
 Мои друзья-животные с Роби ()
 Мои разноцветные друзья ()
 Мои друзья по игре ()
 Моя всплывшая книга ()
 Цифры по всему миру! ()
 Количество ()
 Ку-ку, я тебя вижу! ()
 Блокнот с картинками ()
 Пикси ()
 Головоломки ()
 Чудо-коробка ()
 Качайся и пой ()

Бывшие 

 Дом воздушных шаров Бобби ()
 Время танцев, мальчики! ()
 Я могу подписать! ()
 Мой тренажерный зал дома ()
 Числа Ферма ()
 Кисть Пити (старая версия; )
 Пазлы (старая версия; )
 Shape-A-Majigs
 Формы и размеры ()
 Веселые ()
 Виджет и его чудо-машина ()
 Волшебные туннели ()
 
 
 
 Детский урок ()
 Ночные программы для малышей
 Основы дошкольного образования

Также существует 41 мобильное приложение как дополнение к передачам; одно из них было разработано совместно с AT&T U-verse — в нём можно рисовать на мобильном устройстве и отображать результат в телевизоре.

Критика 
Обозреватель из The New York Times назвал контент телеканала «ярким и неторопливым», отметив поднимающую настроение музыку. Тем не менее некоторые эксперты считают плохой практикой знакомить детей с телевизором в столь раннем возрасте, так как он может стать «цифровой няней». Другая точка зрения опровергает этот аргумент: по заявлениям родителей эксперты «потеряли связь с реалиями воспитания ребёнка». Общие рекомендации BabyFirst гласят, что смотреть контент необходимо вместе с родителями и в интерактивном режиме.

Примечания 

Телеканалы США
Дошкольное образование